Сто́пор (от , впервые в русском языке в форме «стоперс» в 1720 году):
 Стопор (деталь) — деталь, скрепляющая части машины для обеспечения их взаимной неподвижности.
 Стопорное кольцо
 Стопор (устройство) — устройство для остановки и закрепления движущихся предметов.
 Стопор (литейный ковш) — механизм, управляющий пробкой в днище сталелитейного ковша.
 Кулачковый стопор — стопор для тросов на судне.

См. также 
 Кнехт — стопор для закрепления тросов на судне
 Стопорный узел — утолщающий трос узел
 Стопор устричника ()
 Стопорный узел (такелаж) — схватывающий узел

Литература 
 
 стопор // М. Р. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. — : Прогресс, 1964—1973.